Флаг муниципального образования Отра́дненского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 сентября 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2925.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с белой волнистой полосой, в 1/6 от общей ширины флага, на расстоянии 1/6 от нижнего края полотнища делящей полотнище горизонтально на синюю и зелёную части. В верхней части жёлтое изображение солнца с 16 лучами, а в нижней на равном расстоянии три ромашки с жёлтыми сердцевинами и 16-ю белыми лепестками в горизонтальный ряд. Размер солнца составляет 1/2, а каждой ромашки — 1/7 от общей ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Сельское поселение состоит из одноимённой станицы Отрадной. Отрада, услада, успокоение — именно это находили в своём, первоначально селе, помещики в начале XIX века. Из-за чистого неба, чистой реки и солнца населённый пункт и получил это название.

Волнистая белая полоса аллегорически показывает реку Торопянку, одну из самых чистых рек в чернозёмной зоне Кубани, на которой стоит станица Отрадная. Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, веры, мира и уединённости.

Изображение солнца символизирует радость, тепло, свет, жизнеутверждение, является источником, дающим жизнь всему на Земле.

Синий цвет символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье.

Цветы ромашки аллегорически показывают отраду, радость, красоту, любовь, возрождение. Количество ромашек — три, аллегорически говорит о возвышенной духовности, гармоничном порядке.

Примечания